Akop Akopian (1866–1937) – ormiański poeta i działacz komunistyczny
 Hakop Hakopian (1923–2013) – armeński malarz
 Hakop Hakopian (ur. 1997) – armeński piłkarz